Награда Спирит за најбољег режисера једна је од Спирит награда коју сваке године додељује непрофитна организација Film Independent.

Напомене 
 
 Знак "†" указује да је режисер освојио награду Оскар за исти филм.
 Знак "‡" указује да је био номинован за Оскара.

Награђени и номиновани

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт

Награда Спирит